Dawung (Jenar)
 Dawung (Jogorogo)
 Dawung (Matesih)
 Dawung (Palang)
 Dawung (Ringinrejo)
 Dawung (Sambirejo)
 Dawung (Tegalrejo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing